The Lash – film del 1916 diretto da James Young
 The Lash – film del 1927 diretto da Bryan Foy
 La sferzata o The Lash – film del 1930 diretto da Frank Lloyd (non accreditato)
 The Lash – film del 1934 diretto da Henry Edwards